Teen, een onderdeel van de voet
 Wilgenteen, waterlot van wilgen